

Sciences

Géographie 
 Fleuve, terme ambigu désignant un cours d'eau.

Zoologie  
 Fleuve, race de chevaux.

Œuvres

Livres 
 Fleuve éditions, éditeur et collection de romans policiers ;
 Le Monde du fleuve, série de romans de Philip José Farmer.

Films 
 Le Fleuve, film de Jean Renoir, 1950 ;
 Le Fleuve sauvage (Wild river), film d'Elia Kazan, 1960 ;
 La vie est un long fleuve tranquille, film d'Étienne Chatiliez, 1987 ;
 Le Fleuve aux grandes eaux, film de Frédéric Back, 1993 ;
 Les Caprices d'un fleuve, film de Bernard Giraudeau, 1995 ;
 Les Pouvoirs du fleuve, film.

Chansons 
 Le Fleuve, chanson de Noir Désir.

Musique 

 Fleuves, groupe breton de musique bretonne

Voir aussi 
 Le Fleuve